Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2002 enthält alle Spieler, die in der polnischen Ekstraliga im Schach 2002 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während ASSz Miedź Legnica, ZKS Zelmer Rzeszów, KSz Juvena Hańcza Suwałki und MOK Budoprojekt Głogów in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KS Polonia Plus GSM Warszawa neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 70 Spieler zum Einsatz, von denen 41 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin mit 8 Punkten aus 9 Partien war Iweta Radziewicz (Grodzisk Mazowiecki), je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Marta Zielińska (Legnica), Łukasz Cyborowski (Grodzisk Mazowiecki), Kamil Mitoń (Płock) und Rafał Antoniewski (Lublin). Artur Grzelak (Grodzisk Mazowiecki) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2002), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2002; BLR = Weißrussland, HUN = Ungarn, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Plus GSM Warszawa

AZS UMCS Lublin

SS Polfa Grodzisk Mazowiecki

ASSz Miedź Legnica

PTSz Płock

ZKS Zelmer Rzeszów

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań

KSz Juvena Hańcza Suwałki

MOK Budoprojekt Głogów

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2002
Ekstraliga Schach 2002